Le Moscou Skate (Moscow Skate en anglais, Moskovskie konki en russe) est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroulait en URSS au cours de l'automne. Il accueillait des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace. Le Moscou Skate est l'ancien nom de la Coupe de Russie.

Le vingt-quatrième et dernier Moscou Skate est organisé à l'automne 1990 à Moscou. Il est à noter qu'il n'y a pas eu de compétition organisée l'année passée en 1989

Résultats

Messieurs

Dames

Couples

Danse sur glace

Sources 
 Prize of Moscou News 1990 sur wikipedia anglais

Liens 

1990
Compétition de patinage artistique à Moscou
Patinage artistique en 1990
1990 en Union soviétique